Sugár ist der Familienname folgender Personen:
 János Sugár (* 1958), ungarischer Konzeptkünstler, Bildhauer und Filmemacher
 Rezső Sugár (1919–1988), ungarischer Komponist

Siehe auch:
 Sugar